Роберт Рейнольдс:
 Рейнольдс, Роберт (род. 1982) — американский теннисист. Вымышленные персонажи 
 Рейнольдс, Роберт — вымышленный персонаж компании Marvel Comics, Часовой.